Montalivet peut faire référence à :

Famille Bachasson de Montalivet 
Famille de la noblesse française éteinte en ligne masculine en 1880.

 Charles-Victor de Bachasson, seigneur de Montalivet (1703-1779), général français.
 Jean-Pierre Bachasson, comte de Montalivet (1766-1823), pair de France et homme d'État français.
 Adélaïde de Saint-Germain, comtesse de Montalivet (1769-1850), présumée une des filles adultérines du roi Louis XV. 
 Simon Bachasson, comte de Montalivet (1799-1823), fils des précédents, militaire et pair de France.
 Camille Bachasson, comte de Montalivet (1801-1880), frère du précédent, pair de France et homme d'État français.

Famille Masson-Bachasson de Montalivet 

Au  la famille Masson a relevé le patronyme de la famille Bachasson de Montalivet. Cette famille Masson possédait une manufacture de tabac et appartenait à la bourgeoisie de Toul en Lorraine. Antoine-Achille Masson épousa Adélaïde Bachasson de Montalivet le . Un décret de Napoléon III du  autorisa les époux à s'appeler Masson de Montalivet puis le  le régime de la  République autorisa leurs trois fils à s'appeler Masson-Bachasson de Montalivet. Cette famille subsiste de nos jours et elle possède l'abbaye de Loc-Dieu dans le département de l'Aveyron. Elle porte les titres de comte et de vicomte de Montalivet (titres empruntés).

 Antoine-Achille Masson, épouse Adélaïde Bachasson de Montalivet le , il meurt en 1882, trois fils, dont :
 Georges Masson de Montalivet puis Masson-Bachasson de Montalivet, marié en 1874 à  Davillier, a eu en partage la terre de Montalivet dans la Drôme
(...)
 Jean Masson-Bachasson de Montalivet (1880-1967), arrière-petit-fils de Camille Bachasson de Montalivet, nommé général de division en 1935, il commanda la  division d'infanterie en 1939.
 Charles Masson de Montalivet puis Masson-Bachasson de Montalivet (1856-1944), officier d'artillerie, administrateur de sociétés, vice-président de la Croix-Rouge française

Lieux géographiques 
 La rue Montalivet, est une rue du  arrondissement de Paris (en hommage à Jean-Pierre) ;
 L'Hôtel de Montalivet est un hôtel particulier sis au 58, rue de Varenne dans le  arrondissement ;
 La place Montalivet est une place de Valence (Drôme) (en hommage à Jean-Pierre) ;
 L'allée Camille-de-Montalivet est une rue de Valence (Drôme) ;
 Le cours Montalivet est une rue de Caen (Calvados) ;
 La rue du comte-de-Montalivet est une rue de Sarreguemines (Moselle) (en hommage à Charles-Victor) ; 
 Montalivet est un quartier de Montmeyran (Drôme) ;
 Le château de Montalivet-Lagrange est un château du département du Cher ; 
 Vendays-Montalivet est une commune française, située dans le département de la Gironde ;
 Montalivet-les-Bains est la station balnéaire de Vendays-Montalivet ;
 Le CHM-Montalivet est un centre héliomarin à Montalivet-les-Bains ;
 Les îles Montalivet sont des îles de l'océan Indien dans l'État d'Australie occidentale, en Australie (en hommage à Jean-Pierre).

Végétaux
 La rose Comte de Montalivet est une rose de type hybride remontant.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme